Le nom Dave Ryan est porté par les personnes suivantes :
 Dave Ryan (1954-), un directeur sportif de l'écurie de Formule 1 McLaren ;
 Dave Ryan (1967-), un journaliste sportif américain pour le réseau de télévision ESPN ;
  (1986-), un joueur de rugby à XV irlandais.

Voir aussi